SC City Pirates Antwerpen is een Belgische voetbalclub uit Merksem , die uitkomt in de Tweede afdeling. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 544 en heeft geel-blauw als kleuren. Onder de naam Olse Merksem SC speelde de club verschillende seizoenen in Tweede Klasse.

Geschiedenis
De club werd opgericht op 15 juli 1921 onder de naam Sint-Jan Football Club Merxem, als voetbalploeg van het Sint-Jan Berchmanscollege. Men trad aan in een voetbalbond die later het Vlaams Katholiek Sportverbond zou worden. Vier jaar later, op 29 juli 1925 maakte men uiteindelijk de overstap naar de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men nummer 544 toegekend. In 1927 veranderde men de clubnaam naar Merksem SC.

In 1937 richtten enkele oud-leerlingen en broeders van het Sint-Eduarduscollege eveneens een voetbalploeg op, Olse-Voetbal. In 1941 ging deze club samen met Merksem SC, dat voortaan Olse Merksem SC heette.

De club speelde verscheidene seizoenen in de regionale reeksen, tot men in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor het eerste de nationale reeksen bereikte. De club bleef echter niet lang in de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de Derde Klasse, en zakte in 1946 alweer.

In 1951 kreeg de club de koninklijke titel en heette dus voortaan K. Olse Merksem SC. Bovendien had men dat jaar opnieuw promotie naar de nationale reeksen afgedwongen. Het eerste seizoen in Bevordering, de Derde Klasse, eindigde men zelfs op een tweede plaats. Na dit seizoen werden grote competitie-uitbreidingen uitgevoerd. Het aantal clubs in de hogere reeksen werd ingekrompen, en er kwam een Vierde Klasse die voortaan als bevorderingsreeks zou dienstdoen. Door zijn goede plaats kon Olse Merksem ook het volgend jaar in Derde Klasse aantreden. De ploeg kon er zich echter moeilijk handhaven, en zakte in 1954 weer naar bevordering, ondertussen dus de Vierde Klasse.

Olse Merksem zou zich echter vlug herpakken, en de volgende jaren zelfs een steile opmars maken. In 1956 pakte de ploeg immers de titel in zijn reeks in Vierde Klasse, en dwong zo na twee jaar de terugkeer in Derde Klasse af. Ook daar zette men elk seizoen betere resultaten neer, wat resulteerde in een titel na amper drie seizoenen. Zo trad Olse Merksem in 1959 voor het eerst in zijn bestaan aan in Tweede Klasse.

De club kende een goed eerste seizoen in Tweede, en eindigde er meteen op een vierde plaats. De volgende jaren kon men er na echter niet bevestigen, tot men in 1962 al allerlaatste eindigde. Na vier jaar zakte de club terug naar Derde Klasse. Men bleef er jarenlang in de middenmoot spelen, tot men in 1973 opnieuw de titel pakte. Na tien jaar promoveerde men opnieuw naar Tweede Klasse. De club bleek er echter geen hoogvlieger.

In 1975 scheidde Olse Voetbal zich opnieuw af van de club, en ging de komende jaren zelfstandig verder bij een amateurvoetbalbond. De club droeg voortaan opnieuw de naam K. Merksem SC. Bovendien strandde in 1975/76 Merksem weer op een allerlaatste plaats en degradeerde zo na drie jaar weer uit Tweede Klasse.

De club zou verder wegzakken tijdens de verdere jaren zeventig. Ook in Derde Klasse eindigde Merksem immers al meteen op een degradatieplaats. Na 21 jaar zakte Merksem in 1977 daarmee terug naar Vierde Klasse. Ook Vierde Klasse werd geen succes. Ook daar belandde men na drie seizoen op een laatste plaats, en zo zakte men in 1980 na 29 seizoenen nationaal voetbal terug naar de provinciale reeksen.

Na twee seizoenen Provinciale kon Merksem nog even terugkeren in 1982. Men pakte er het eerste seizoen zelfs meteen een tweede plaats in de reeks. Ook in 1985 werd men tweede, op amper twee puntjes van reekswinnaar RCS Boussu-Bois. Het vierde seizoen viel echter weer tegen, Merksem eindigde weer op een degradatieplaats en zakte zo in 1986 weer naar de provinciale reeksen.

De komende decennia zou de club niet meer kunnen opklimmen naar de nationale reeksen, maar bleef in de provinciale reeksen spelen met wisselend succes. Op het eind van de jaren 90 was men zelfs even tot in Derde Provinciale gezakt, waar men twee jaar in dezelfde reeks speelde als jongere dorpsgenoot FC Merksem.

In 2010 promoveerde de club terug naar Eerste Provinciale na het winnen van de eindronde. In 2012 wijzigde de clubnaam van K. Merksem SC in Merksem-Antwerpen Noord SC. In 2014 werd de clubnaam gewijzigd in SC City Pirates Antwerpen.

In 2017 promoveerde City Pirates naar de Tweede klasse amateurs na winst in de eindronde.

In 2019 wist City Pirates zijn behoud in Tweede klasse amateurs niet te verzilveren na een nederlaag op de slotspeeldag tegen rechtstreekse concurrent voor het behoud VW Hamme. Bijgevolg moest de club nog een eindronde spelen tegen een andere degradatiekandidaat uit Tweede klasse amateurs namelijk KFC Eppegem. Deze wedstrijd werd verloren met 0-2 wat ervoor zorgde dat de City Pirates na twee seizoenen terugzakte naar de Derde klasse amateurs.

Erelijst
Derde Klasse
 Winnaar (2): 1959, 1973
Vierde Klasse
 Winnaar (1): 1956

Resultaten

Trainers
  Bob Maertens (1972-1974)
  Colin Andrews (1979-1985)
  Philip Van Dooren (2013)
  Philip Van Dooren (2016)
  Yves Van Heurck (2016-2019)
  Kevin Van Haesendonck (2019-heden)

Stadion
Het stadion werd vernoemd naar Jef Mermans, een van de grote namen uit het Belgisch voetbal. Mermans kwam eind jaren 50 bij Olse Merksem spelen na een carrière bij Tubantia Borgerhout en Anderlecht. Als eerbetoon kreeg het stadion zijn naam.

Varia
Op 13 november 2011 overleed speler Bobsam Elejiko op het veld tijdens de wedstrijd tegen FC Excelsior Kaart.

Externe link
 Officiële website City Pirates

Voetbalclub in Antwerpen (stad)
Sport in Merksem